Пилойнс — название муниципалитетов в Бразилии:
 Пилойнс (Параиба)
 Пилойнс (Риу-Гранди-ду-Норти)